Il doppio del torneo di tennis Sir Supermercati Open 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Werner Eschauer e Florin Mergea che hanno battuto in finale Francesco Aldi e Francesco Piccari 65-7, 6-3, 6-0.

Teste di serie 

 Daniele Bracciali /  Giorgio Galimberti (quarti di finale)
 Josh Goffi /  Manuel Jorquera (primo turno)

 Petr Luxa /  Martin Štěpánek (primo turno)
 Jurij Ščukin /  Lovro Zovko (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Sir Supermercati Open 2004